Hernán Daniel papi Fredes (Avellaneda, 27 de março de 1987) é um futebolista argentino que atua como meia ou ala. Atualmente, joga pelo Independiente.

Títulos
Independiente

Copa Sul-Americana: 2010

Ligações externas

Soccerway
ESPN Soccernet

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Metalist Kharkiv